Vorkaansluiting (techniek), een onderdeel in de vorm van een vork dat gebruikt wordt om andere onderdelen bij elkaar te houden.
 Vorkaansluiting (elektriciteit), een aansluiting in de vorm van een vork om een elektrische verbinding te maken.
 Vorkaansluiting (wegverkeer), een aansluiting van het begin of einde van een autoweg of autosnelweg op een andere. Zie splitsing en aansluiting.
 Dubbele vorkaansluiting, een specifiek spoorwegknooppunt waar een spoorweg met twee sporen aansluit op één met vier sporen.